Innuendo (insinuazione in lingua inglese) può indicare:

 Innuendo – gruppo musicale malese
 Innuendo – album dei Queen del 1991
 Innuendo – singolo dei Queen del 1991
 Innuendo – album degli Amberian Dawn del 2015